Clock (cryptografie), een hulpmiddel voor het breken van de Enigma-codeermachine
Clocks, een nummer van Coldplay
Clock (Coal Chamber), een single uit 1997 van de band Coal Chamber
Clock (dance-act), een Eurodance-act uit de jaren 90
Clock (roman), een roman van Nick Hemsley
Clock (keten), Zweeds keten
Clock, een band met Def Leppard-gitarist Vivian Campbell en PJ Smith
Nicolaes Jansz. Clock, tekenaar

Zie ook 
Klok